Das Dameneinzel der Australian Championships 1960 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressiegerin war Mary Reitano. Im Endspiel setzte sich Margaret Smith gegen Jan Lehane mit 7:5 und 6:2 durch. Für Smith war es der erste Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1960